Wutach (rivier), een rivier in Baden-Württemberg
 Wutach (gemeente), een Duitse gemeente aan deze rivier